Gonzaga - dinastia italiana que governou os Ducados de Mântua, o de Monferrato e o de Guastalla.
Gonzaga - comuna da Lombardia, Itália.
Gonzaga - município em Minas Gerais, Brasil.
Gonzaga - bairro no município de Santos, São Paulo, Brasil.
Tomás Antônio Gonzaga - poeta luso-brasileiro.
Gonzaga - de Pai pra Filho - filme brasileiro de 2012.

Ver também
 Luís Gonzaga
 São Luís Gonzaga

Desambiguação
Desambiguações de topônimos